Apte ist der Familienname folgender Personen:

 Balavant Apte (1939–2012), indischer Politiker
 Hari Narayan Apte (1864–1919), Schriftsteller
 Madhav Apte (1932–2019), indischer Cricketspieler
 Narayan Apte (1911–1949), indischer Attentäter
 Narayan Hari Apte (1889–1971), Schriftsteller und Drehbuchautor
 Sarojini Apte (* um 1935), indische Badmintonspielerin, siehe Sarojini Gogte
 Shanta Apte (1916–1964), Sängerin und Schauspielerin
 Sunila Apte (* um 1930), indische Badmintonspielerin